Ferdinandsthal ist der (deutsche) Name folgender Ortschaften:

 Vaľkovňa, Gemeinde in der Slowakei
 Ferdinandov, Ortsteil von Hejnice in der tschechischen Region Liberec
 Ferdinandov, Ortschaft in der Gemeinde Železná Ruda, Okres Klatovy
 Ferdinandov, Wüstung in der Gemeinde Horní Město, Okres Bruntál
 Ferdinandovo Údolí, Wüstung in der Gemeinde Prášily, Okres Klatovy
 Ferdinandovo Údolí, Wüstung in der Gemeinde Srby u Horšovského Týna, Okres Domažlice
 Głębokie, Ortschaft in der Gemeinde Lipiany, Powiat Pyrzycki